Группу 7 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1984 составили сборные Ирландии, Исландии, Испании, Мальты и Нидерландов. Путёвку в финальную часть получила сборная Испании, занявшая первое место.

Таблица группы 7 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное

Бомбардир 
  Сантильяна — 6 мячей

Примечания

Ссылки 
 Евро 1984 на официальном сайте УЕФА 
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА 

Отборочный турнир